Toothbrush – Spazzolino da denti in inglese
 Toothbrush – album di Dr. Dog del 2002
 Toothbrush – singolo dei DNCE del 2016